Panik steht für:

 Panik, ein Zustand intensiver Angst
 eine deutsche Rockband, siehe Nevada Tan (Band)
 Panik (1928), ein deutscher Film aus dem Jahr 1928
 Gesprengte Gitter, ein deutscher Film aus den Jahren 1940 bis 1943
 Panik (1946), ein französischer Film aus dem Jahr 1946
 Panik (1982), ein italienischer Film aus dem Jahr 1982
 Kommissarin Heller: Panik, deutscher Fernsehfilm von Christiane Balthasar (2021)

Pánik ist der Familienname folgender Personen:
 Richard Pánik (* 1991), slowakischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Panick